Dörtyol (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Dörtyol (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Dörtyol